Dingle steht für folgende Orte:

 Daingean Uí Chúis, englisch Dingle, Stadt im County Kerry, Irland,
 Dingle (Großbritannien), Distrikt von Liverpool
 Dingle (Iloilo), Gemeinde auf den Philippinen
 Dingle (Schweden), Ort in Västra Götalands län, Schweden
 Dingle (Idaho), Ort in Idaho, Vereinigte Staaten
 Dingle-Halbinsel, Halbinsel in Irland
 Dingle (Irland), Hafenstadt in Irland auf der gleichnamigen Halbinsel
 Dingle Bay, Bucht der Dingle-Halbinsel
 Dingle Dome, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Dingle Lake, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Dingle-Nunatak, Nunatak auf Snow Hill Island, Antarktika
 The Dingle, Naturreservat in Wales

Dingle ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Dingle (1887–1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Herbert Dingle (1890–1978), britischer Astrophysiker und Naturphilosoph

 Johnny Dingle (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Balson Dingle (1926–2010), britischer Physiker und Hochschullehrer
 Ryan Dingle (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Dingle steht für:
 Eisenbahnunfall im Bahnhof Liverpool-Dingle, 1901 
 Dingle Prize, britischer Literaturpreis

Siehe auch:
 Dingel (Begriffsklärung)
 Dingell